Wings of a Dove (Madness) - Ska song van Madness
 Wings of a Dove (Bob Ferguson) - Country song van Bob Ferguson, gecoverd door vele artiesten